И́сла (, «остров») — испаноязычные топоним и фамилия.

Топонимы 
 Исла — муниципалитет в мексиканском штате Веракрус.
 Исла — административный центр этого муниципалитета.
 Исла-Майор — муниципалитет в Испании.
 Исла-Мухерес — остров в Карибском море у побережья Канкуна, Мексика. Входит в муниципалитет Исла-Мухерес.
 Исла-Мухерес — муниципалитет в штате Кинтана-Роо, Мексика.

Фамилия 
 Камарон де ла Исла (1950—1992) — испанский певец, исполнитель фламенко.
 Касси дель Исла (род. 1991) — французская порноактриса.
 Исла, Маурисио — чилийский футболист.
 Исла, Хосе Франсиско де — испанский иезуит-сатирик.

См. также